Mesterholdenes Europa Cup finale 1961 var en fodboldkamp der blev spillet den 31. maj 1961. Kampen blev spillet foran 26.732 tilskuere på Wankdorfstadion i Bern, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1960-61. De deltagende hold var portugisiske Benfica og spanske FC Barcelona. Det var kulminationen på den sjette udgave af Europa Cuppen, siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Benfica vandt kampen 3-2.

For begge hold gjaldt det at det var første gang de hver var i finalen. Barcelonas ærkerivaler fra Real Madrid var i og vandt de foregående fem finaler.

Kampen blev ledet af den schweiziske dommer Gottfried Dienst.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1960/61  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1961
S.L. Benfica
FC Barcelona
Fodbold i 1961
Sport i Bern